Stefanówka peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Lublin
 Stefanówka, village du powiat d'Opole Lubelskie
 Stefanówka, village du powiat de Świdnik

dans la voïvodie de Łódź
 Stefanówka, village du powiat de Piotrków

dans la voïvodie de Mazovie
 Stefanówka, village du powiat d'Otwock
 Stefanówka, village du powiat de Piaseczno